Uematsu ist der Familienname folgender Personen:

 Keiji Uematsu (* 1947), japanischer Konzeptkünstler
 Kenji Uematsu (* 1976), spanischer Judoka
 Kiyoshi Uematsu (* 1978), spanischer Judoka
 Nathaniel Makoto Uematsu (* 1952), anglikanischer Bischof
 Nobuo Uematsu (* 1959), japanischer Musiker
 Takao Uematsu (* 1947), japanischer Jazzmusiker
 Yō Uematsu (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Yoshitaka Uematsu (1949–2008), japanischer Jazzmusiker